De Lorenzi ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo De Lorenzi, italienischer Skispringer
 Christian De Lorenzi (* 1981), italienischer Biathlet

Siehe auch:
 Lorenzi